Auferstehung steht für:
 Auferstehung, religiöse Vorstellungen des ewigen Lebens nach dem Tod
 Auferstehung Jesu Christi, zentraler Glaubensinhalt für Christen
 Auferstehung (Tolstoi), Roman des russischen Autors Leo Tolstoi (1899)
 Auferstehung (Album), Album der deutschen Band Janus (2004)
 Auferstehung (Victoria and Albert Museum), ein Bleiglasfenster (um 1540)
 Auferstehung (1958), deutsch-italienisch-französisches Filmdrama
 Auferstehung (1961), sowjetisches Filmdrama
 Die Auferstehung, italienisch-französisch-deutsches Filmdrama von Paolo Taviani und Vittorio Taviani (2001)
 Die Auferstehung (2019), deutscher Film von Niki Stein nach einem Roman von Karl-Heinz Ott

Siehe auch:
 Auferstehung der Toten (Kriminalroman) (von Wolf Haas 1996)
 Auferstehungskirche (verschiedene)